Bolotnikowo () ist ein russischer Ortsname:
 Bolotnikowo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Bolotnikowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Szameitkehmen, 1936–1938 Schameitkehmen, 1938–1946 Lindenhaus, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Bolotnikowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Bolotnikowo (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Bolotnikowo (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Bolotnikowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Bolotnikowo (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow
 Bolotnikowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer